

Patronymie
 Cyriel Neefs (1899-1976) fut un homme politique belge,
 Eugène Neefs (1881-1949) est un athlète, footballeur, vétérinaire et militaire belge.
 Günther Neefs (1965- ) est un chanteur flamand. 
 Louis Neefs (1937-1980) est une personnalité de monde du spectacle en Belgique et aux Pays-Bas.
 Pieter Neefs le Vieux (~1570 - 1659)
 Pieter Neefs le Jeune (1620 - ~1675)
 Jacob Neefs (1610-1660), un graveur allemand.